Calder kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew A. Calder
 Dale R. Calder
 James Jim Alexander Calder

Robotskapade auktorsförkortningar